

Codici 
 KRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Korla (Cina)
 krl – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua careliana

Informatica 

KUKA Robot Language – Linguaggio di programmazione

Sport 
Khan Research Laboratories Football Club – società calcistica pakistana